Тит Кви́нкций Криспи́н ():
 Тит Квинкций Криспин — консул 208 года до н. э.;
 Тит Квинкций Криспин — квестор не позже 70 года до н. э., предполагаемый квиндецемвир священнодействий до 49 года до н. э.;
 Тит Квинкций Криспин — ординарный консул 9 года до н. э.;
 Тит Квинкций Криспин — консул-суффект 2 года, брат или сын предыдущего.